Нова́ра (Нуа́ра [nuˈɑːra] на местном ломбардском диалекте; , ) — город в итальянском регионе Пьемонт, на реке Агонья, прямо на запад от Милана по дороге на Турин. Второй по величине город Пьемонта, административный центр одноимённой провинции.

История 
Город основал Юлий Цезарь, давший ему имя Новария (Novaria). Магн Максим разорил его в 386 году за поддержку Валентиниана I. Останки древнего города были стёрты с лица земли нашествиями варварских вождей Радагайса (405) и Аттилы (452). При лангобардах Новара возродилась к жизни; со времён Карла Толстого известны графы Новарские. Генрих V в 1110 году покорил и разрушил этот вольный город.

Через полвека Новара присоединилась к Ломбардской лиге. С конца XII века город находился в тени Милана, затем входил в Миланское герцогство, пока его не оккупировали (во время войны за испанское наследство) савойцы. По условиям Утрехтского мира Новара вернулась к Габсбургам, но уже в 1738 году, по Венскому договору, пьемонтские монархи окончательно утвердили своё господство над городом.

Новара дала имя , которые произошли в окрестностях.

Покровителем города почитается святой Гауденций из Новары, празднование 22 января.

Архитектура 
 Собор с древним баптистерием имеет сложную строительную историю. Свой нынешний облик в стиле позднего классицизма приобрёл в 1860-е годы благодаря стараниям Алессандро Антонелли.
 Базилика во имя св. Гауденция, считающегося покровителем города. Возведена на месте более древнего храма в 1577—1690 годах и в XIX веке надстроена до высоты в 121 метр по проекту А. Антонелли.
 Средневековый дворцовый комплекс Бролетто и плохо сохранившаяся крепость времён миланских герцогов Висконти и Сфорца.

Образование 
 Университет Восточного Пьемонта

Известные уроженцы и жители 

 Пьетро Азарио (1312—1366) — средневековый хронист, историк дома Висконти.
 Пьетро Дженерали (1773—1832) — оперный композитор; капельмейстер кафедрального собора в Новаре.
 Себастьяно Вассалли (1941—2015) — писатель, лауреат премии Стрега (1990).
 Джованни-Баттиста делла Черва (около 1515—1580) — итальянский художник эпохи Высокого Возрождения.

См. также 
 Новара (футбольный клуб)
 Лёгкие крейсера типа «Новара»

Ссылки 

 
 Официальный сайт о туризме в Новаре

Примечания 

Новара
Коммуны провинции Новара